Your Sinclair Readers Top 100 — список 100 лучших компьютерных игр всех времён для платформы ZX Spectrum, составленный на основе читательского голосования и опубликованный в последнем номере журнала Your Sinclair в сентябре 1993 года.

Ранее, с октября 1991 по февраль 1992 года, журнал публиковал список Your Sinclair Top 100, составленный журналистом Стюартом Кэмпбеллом.

Список

См. также 
 Your Sinclair Top 100
 CRASH Top 100

Ссылки 
 THE OFFICIAL GAME TOP 100 OF ALL TIME